Народы

 Унгут — тюрко-монгольское племя

 Топоним

 Унгут —  приток реки Маны в Красноярском крае
 Унгут — село в Сакском районе Республики Крым
 Унгут — старое название села Мучное в Кировском районе Крымской области